Порт-де-Лила () — пересадочный узел Парижского метрополитена между линиями 3bis и 11. Для линии 3bis станция является конечной.

История 
 Зал линии 3bis открылся 27 ноября 1921 года в составе пускового участка Гамбетта — Порт-де-Лила. 11 апреля 1935 года открылся первый участок линии 11 (Шатле — Порт-де-Лила тогда ещё 3 линии, до 17 февраля 1937 года станция была конечной для обеих линий, после чего на линии 11 открылся последний перегон к станции «Мэри-де-Лила». 27 марта 1971 года участок Гамбетта — Порт-де-Лила был вычленен в самостоятельную линию.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель снизился до  пассажиров (141 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Станция названа по «Порту де Лила», одному из въездов в Париж XIX века, находившемуся в башне Ле Лила.

Отражение в культуре 
 Станция упоминается в одной из известных песен Сержа Гэнсбура, созданной в 1958 году, — «». На эту песню был снят клип группы Scopitone, действие которого разворачивается на станции «Порт де Лила», а певец одет в форму работника метро, проверяющего билеты.

Галерея

Путевое развитие 
 Перед станцией линией 3bis (на пути следования к «Сен-Фаржо») имеется стрелка, от которой начинается неиспользуемый «Путь де Фет» с двумя законсервированными станциями «Порт-де-Лила — Синема» и «Аксо». Непосредственно к станции прилегают два пошёрстных съезда, а за станцией располагается разворотная петля.
 На станции линии 11 располагаются пошёрстный съезд, стрелки между боковыми и средним путями и однопутный ПТО между путями перегона Порт-де-Лила — Мэри-де-Лила. Въезд в ПТО возможен с обеих концов перегона.

Примечания 

Линия 11 Парижского метрополитена
Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1921 году
Станции метрополитена XIX округа Парижа
Станции метрополитена XX округа Парижа